Galyuu est le  album de Miyavi, sorti sous le label PS Company le  au Japon.

Liste des titres

Lien externe 
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Miyavi
Album musical sorti en 2003